parcela – działka gruntu, wydzielona z większego obszaru, przeznaczona pod zabudowę lub użytkowana w inny sposób

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 2 podstawowe
 Parcela – część wsi Styrzyniec w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Parcela – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Parcela – część wsi Zamch w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Obsza
 Parcela – część osady Borów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Parcela – część wsi Chąśno w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno
 Parcela – część wsi Jeziorko w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Parcela – osada w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Parcela – część wsi Jackowice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Parcela – część wsi Łasieczniki w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Bolimów
 Parcela – część wsi Domaradzyn w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Parcela – część wsi Uniejów-Kolonia w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Parcela – część wsi Falniów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Parcela – część wsi Pstroszyce Pierwsze w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Parcela – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Parcela – część wsi Porąbka w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Parcela – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Parcela – część wsi Brzóza w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Parcela – część wsi Pakosław w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Parcela – część wsi Dobczyn w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Parcela – część wsi Świetlikowa Wola w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Parcela – kolonia wsi Leśnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Parcela – część wsi Głuchów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Parcela – część wsi Ciekoty w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Parcela – część wsi Dębno w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Parcela – część wsi Skrzelczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Parcela – część wsi Biechów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Parcela – część wsi Wronów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Parcela – część wsi Pokrzywnica w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

 Parcela – dawna część wsi Rakowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Części miejscowości w Polsce występujące tylko w PRNG 
 W bazie PRNG jest ich 14
 Parcela – część miasta Skoki
 Parcela – kolonia wsi Zbójno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Parcela – przysiółek wsi Wielopole w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Parcela– przysiółek wsi Budy Szynczyckie w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin
 Parcela – przysiółek wsi Bąkowa Góra w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Parcela – część wsi Dominikowice w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Parcela – przysiółek wsi Krępa w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Parcela – część wsi Czerniewice w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Parcela – część wsi Raczyn w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Parcela – część wsi Rychłocice w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Parcela – część wsi Pichlice w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki
 Parcela – część wsi Choszczewo w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Parcela – część wsi Wola Krokocka w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Parcela – część wsi Zagórowa w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż 
 Parcela – przysiółek wsi Powiercie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło
 Parcela – przysiółek wsi Rogaszyce w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Zobacz też

Przypisy